Schirazi oder Schirasi (auch (al-)Shirazi) oder asch-Schirazi (Ableitung von Schiras) ist der Name oder Beiname folgender Personen:

 Ahmad Shirazi, iranischer Kickbox-Weltmeister
 Aida Shirazi (* 1987), iranische Komponistin
 Ali Sayyad Schirazi (1944–1999), iranischer General
 Kamran Shirazi (* 1952), französischer Schachspieler iranischer Herkunft
 Mohammad Hasan Schirazi (1815–1895), iranischer schiitischer Geistlicher
 Mohammad Husseini Schirazi (1928–2001), irakischer Kleriker und Autor
 Mohammad-Nazir Forsat Schirazi (1855–1921), iranischer Musikwissenschaftler
 Muhammad Taqi asch-Schirazi, schiitischer Gelehrter und Ayatollah, siehe Irakischer Aufstand 1920
 Mudschtaba Husseini Schirazi (* 1943), irakischer schiitischer Geistlicher
 Qutb ad-Din asch-Schirazi (1236–1311), persischer Wissenschaftler
 Saadi, Abu Mohammad Moscharref ad-Din Mosleh ibn ʿAbd-Allāh bin Moscharref Schirāzī, (13. Jahrhundert), persischer Dichter und Mystiker
 Saleh Shirazi (1790–1845), persischer Botschafter
 Seyyed ʿAli Muhammad Schirazi (1819–1850), persischer Prediger und Gründer des Babismus

Ferner nennen sich Teile der ostafrikanischen Küstenbevölkerung „Schirazi“. Auf Sansibar lag die Regierungsgewalt nach der Revolution von 1964 in den Händen der Afro-Shirazi Party.